Усть-Пустынский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Краснощёковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Усть-Пустынка.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 426 человек, в том числе 215 мужчин и 211 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Усть-Пустынка.

Примечания 

Сельские поселения Краснощёковского района